Хелена може бити:
 , женско име
 , сателит Сатурна
 
 Хелена (ћерка Алипија)
 Хелена (мајка Константина Великог)
 Хелена Тројанска, личност из епа Илијада и Тројанског рата
 Хелена Тројанска (филм), америчко-италијански филм
 Хелена Тројанска (минисерија), америчка минисерија
 Хелена (Монтана), главни град америчке савезне државе Монтана
 Хелена (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Хелена (острво), острво у Канади
 101 Helena, астероид главног астероидног појаса
 Света Хелена (вишезначна одредница)

Види још 
 Хелина (вишезначна одредница)